

Geografia
 Arbanasi – nome dell'attuale Arbana, località nel comune di Tirana, Albania
 Arbanasi – villaggio della Bulgaria
 Arbanasi – altro nome con cui è conosciuta Borgo Erizzo, sobborgo di Zara, in Croazia
 Arbănaşi – località del comune di Beceni, in Romania

Altro
 Arbanasi – minoranza albanese di Croazia